Ми́ка Па́ули Ха́ккинен (, согласно финско-русской практической транскрипции Хя́ккинен (); 28 сентября 1968, , Финляндия) — финский автогонщик.

Участник чемпионатов мира Формулы-1 с  по . Обладатель двух чемпионских титулов в этом классе автогонок в  и  годах. Также стал вице-чемпионом в  году.

В 1995 году на Гран-при Австралии машина Мики из-за взрыва покрышки влетела в стену. Гонщик получил перелом черепа и некоторое время находился в коме, но выжил и продолжил карьеру в Формуле-1.

С 2004 года вернулся в автоспорт в чемпионат ДТМ. По окончании сезона-2007 принял решение о завершении выступлений в этом чемпионате (выиграл три гонки за три сезона).

Личная жизнь 
Мика Хаккинен родился 28 сентября 1968 года в городе Вантаа в семье оператора коротковолновой радиостанции и таксиста Харри (Harri) и секретаря Айлы (Aila) Хаккинен. У него есть сестра Нина.

Мика с 1991 года проживает в Монте-Карло, хотя у него также есть дома в Финляндии и во Франции. 18 мая 2008 года из-за короткого замыкания в его французском поместье начался пожар. К счастью, в этот момент в доме никто из людей не находился, но в пожаре погибла домашняя черепаха Мики, а также сгорели некоторые из его трофеев, заработанных им за годы карьеры.

В 1998 году Хаккинен женился на Эрье Хонканен (Erja Honkanen). 11 декабря 2000 года у них родился сын Хьюго Ронан (Hugo Ronan), а 12 мая 2005 года родилась дочь Айна Джулия (Aina Julia). В 2008 году пара объявила о разводе. 30 ноября 2010 года у Мики и его девушки Маркеты Ремешовой (Markéta Remešová) родилась дочь Элла (Ella).

Гоночная карьера

Команды 
 1991—1992 Lotus
 1993—2001 McLaren

Достижения в Формуле-1

Статистика

Победы

Поул-позиции

Быстрые круги

Полная таблица результатов в Формуле-1 

|-
!
!Lotus
!Lotus 102B
!Judd EV V8 3,5
!

!

|-
!rowspan=2|
!rowspan=2|Lotus
!Lotus 102D
!rowspan=2|Ford Cosworth HB V8 3,5
!rowspan=2|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
!

|-
!Lotus 107
|
|
|
|
|

!
|-
!
!McLaren
!McLaren MP4/8
!Ford Cosworth HB V8 3,5
!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

!

|-
!
!McLaren
!McLaren MP4/9
!Peugeot A8 V10 3,5
!

!

|-
!
!McLaren
!McLaren MP4/10
!Mercedes-Benz FO110 V10 3,0
!

|-
!
!McLaren
!McLaren MP4/11
!Mercedes-Benz FO110D V10 3,0
!

!

|-
!rowspan=2|
!rowspan=2|McLaren
!rowspan=2|McLaren MP4/12
!Mercedes-Benz FO110E V10 3,0
!rowspan=2|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|-
!Mercedes-Benz FO110F V10 3,0
|
|
|
|
|
|
|

|-
!
!McLaren
!McLaren MP4/13
!Mercedes-Benz FO110G V10 3,0
!

!

|-
!
!McLaren
!McLaren MP4/14
!Mercedes-Benz FO110H V10 3,0
!

!

|-
!
!McLaren
!McLaren MP4/15
!Mercedes-Benz FO110J V10 3,0
!

|-
!
!McLaren
!McLaren MP4-16
!Mercedes-Benz FO110K V10 3,0
!

|}

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 

 Профиль на официальном сайте Формулы-1
 
 Биография и статистика на f1-world.ru
 Достижения на formula1.ru

Автогонщики Финляндии
Пилоты Формулы-1 из Финляндии
Пилоты Формулы-1 1990-х годов
Пилоты Формулы-1 2000-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Lotus
Пилоты Формулы-1, выступавшие на McLaren
Победители Гран-при Формулы-1
Чемпионы Формулы-1
Пилоты DTM из Финляндии
Спортсмены года Финляндии